Termenul „Gran” se poate referi la:

 Gran (Norvegia), oraș din Norvegia
 Gran (insulă), insulă din Suedia
 Denumirea germană a orașului Esztergom, Ungaria
 Denumirea slovacă Hron, a unui afluent al Dunării din Slovacia

Vezi și
Guran (dezambiguizare)
Goran (dezambiguizare)